Kühlborn ist der Familienname folgender Personen:

 Jannik Kühlborn (* 1993), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Johann-Sebastian Kühlborn (* 1943), deutscher Archäologe